Haberlandt ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Haberlandt (1889–1964), österreichischer Ethnograph und Volkskundler
 Edith Haberlandt (1882–1949), österreichische Malerin und Kunstgewerblerin
 Friedrich Haberlandt (1826–1878), österreichischer Agrarwissenschaftler
 Fritzi Haberlandt (* 1975), deutsche Schauspielerin
 Gottlieb Haberlandt (1854–1945), österreichischer Botaniker
 Ludwig Haberlandt (1885–1932), österreichischer Physiologe
 Lutz Haberlandt (1938–1962), Opfer der Berliner Mauer
 Michael Haberlandt (1860–1940), österreichischer Volkskundler
 Otto Haberlandt (1922–1990), deutscher Politiker (SPD)
 Philipp Haberlandt (* 1979), deutscher Kameramann
 Reinhold Haberlandt (1936–2019), deutscher Physiker
 Walter Friedrich Haberlandt (1921–2012), österreichischer Humangenetiker

Siehe auch:
 Haberland